Аманмурадов (, ), жіноча форма Аманмурадова (, ) — прізвище середньоазійського походження. Відомі носії:
 Аманмурадов Нурберди Аманмурадович — туркменський дипломат

 Акгуль Аманмурадова — узбецька тенісистка